Джалор:

 Джалор — город в штате Раджастхан, Индия.
  Джалор — округ в штате Раджастхан, Индия.